Метју Вилијам Гуд (; рођен 3. априла 1978. године) је енглески глумац.

Каријера 
Гуд је постао познат играјући главну мушку улогу у романтичној комедији -{Chasing Liberty}- из 2004. године, где је наступио са Менди Мур. У филму Преступна година из 2010. године, партнерка му је била Ејми Адамс.

Лични живот 
Гуд и његова дугогодушња девојка, Софи Дајмок (), постали су родитељи у марту 2009. године, када је на свет дошла њихова ћерка Матилда Ив.

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{Confessions of an Ugly Stepsister}- (ТВ) || Каспар
|-
| 2003. || || -{Al sur de Granada}- || Џералд Бренан
|-
| 2004. || || -{Chasing Liberty}- || Бен Калдер
|-
| 2005. || || -{Match Point}- || Том Хјуит
|-
| 2005. || || -{My Family and Other Animals}- (ТВ) || Лери Дарел
|-
| 2006. || || -{Imagine Me & You}- || Хектор
|-
| 2006. || || -{Copying Beethoven}- || Мартин Бауер
|-
| 2007. || || -{The Lookout}- || Гари Спарго
|-
| 2008. || || -{Brideshead Revisited}- || Чарлс Рајдер
|-
| 2009. || Надзирачи || -{Watchmen}- || -{Adrian Veidt/Ozymandias}-
|-
| 2009. || Самац || -{A Single Man}- || Џим
|-
| 2010. || Преступна година || -{Leap Year}- || Деклан
|-
| 2010. || || -{Cemetery Junction}- || Мајк Ремзи
|-
| 2016. ||Савезници || -{Allied}- || Гај Сангстер
|-
| 2019. ||Даунтонска опатија || -{Downton Abbey}- || Хенри Толбот
|-
| 2021. || Кингсман: Почетак || -{The King's Man}- || Мортон
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Енглески глумци